Пасо Насионал има више значења:

 Пасо Насионал (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пасо Насионал (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Насионал (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику